Нарп () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Ортез и Тер-де-Гав и дю Сель. Округ коммуны — Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE коммуны — 64414.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 165 км южнее Бордо, в 39 км к западу от По.

На юго-западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 123 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 78 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 56 были экономически активными, 22 — неактивными (показатель активности — 71,8 %, в 1999 году было 76,8 %). Из 56 активных жителей работали 53 человека (29 мужчин и 24 женщины), безработных было 3 (3 мужчин и 0 женщин). Среди 22 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра (XIX век)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи